Steigsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Steigsiedlung (Marktbreit), ehemalige Vorstadt in Marktbreit, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Steigvorstadt
 Steigsiedlung (Neckargartach), Wohnsiedlung in Neckargartach, Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg